La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin s'est déroulé du  au  à Ciudad Juárez au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 11 et 12 

|}

Classement 5-10

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Sheilla Castro 

2011
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball au Mexique
Coupe panaméricaine de volley-ball féminin
Sport au Mexique en 2011
Sport en juillet 2011